Hostert steht für:
 Hostert (Schwalmtal), ein Ortsteil von Schwalmtal (Niederrhein)
 Hostert (Niederanven), ein Ortsteil von Niederanven, Luxemburg
 Hostert (Rambruch), ein Ortsteil von Rambruch, Luxemburg

Hostert ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Camaiti Hostert (* 1949), italienische Philosophin
 Jasmina Hostert (* 1982), deutsche Politikerin (SPD)
 Walter Hostert (1926–2008), deutscher Politiker (CDU)